Серия B 2009/2010 является семьдесят восьмым сезоном второго по значимости дивизиона чемпионата Италии. Соревнование началось 21 августа 2009 года и завершилось 30 мая 2010 года. В первенстве приняли участие 22 команды, 15 из которых остались с прошлого сезона, 4 вышли из Высшего дивизиона Профессиональной лиги (до 2008 года назывался Серия С1), а также 3 команды, покинувшие Серию А.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Серию B сезона 2009/10 
По итогам сезона 2008/2009 из Серии C1 вышли следующие 4 клуба:
 Чезена
 Кротоне
 Галлиполи
 Падова

Клубы, вышедшие в Серию А сезона 2009/10 
По итогам сезона 2008/2009 в Серию А вышли следующие 3 клуба:
 Бари
 Парма
 Ливорно

Клубы, выбывшие в Серию B сезона 2009/10 
По итогам сезона 2008/2009 Серию A покинули следующие 3 клуба:
 Реджина
 Лечче
 Торино

Клубы, выбывшие в Серию C1 сезона 2009/10 
По итогам сезона 2008/2009 Серию B покинули следующие 4 клуба:
 Римини
 Пиза
 Авеллино
 Тревизо

Клубы, участвующие в сезоне

Тренеры

Турнирная таблица 

1 С команд Кротоне и Анкона снято по 2 очка за финансовые нарушения
2 С команды Салернитана снято 6 очков за договорные матчи в Серии С1 сезона 2007/08
3 Анкона исключена из чемпионата. В результате Триестина сохранила место в Серии B
4 Мантова была объявлена банкротом и вылетела в Серию D
5 Салернитана была объявлена банкротом и вылетела в Promozione

Результаты матчей

Плей-офф

Выход в Серию А 
Полуфиналы

|}

* В случае ничьи победителем считается команды, занявшая более высокое место в чемпионате.

Финал

|}

Брешиа вышла в Серию А.

Выбывание в Высший дивизион Профессиональной лиги 

|}

Падова осталась в Серии B. Из-за исключения Анконы Триестина также сохранила место в Серии В.

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Серии B

2009/2010